Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Rambert Dumarest (1750-1806), graveur médailleur français ;
 Paul Dumarest (1833-1882), préfet français ;

personnage de fiction
 Earl Dumarest, héros de la saga  l'Aventurier des étoiles'' de Edwin Charles Tubb.

Lien externe 
 

Patronyme bourguignon
Patronyme franc-comtois